Na Ciência da Computação e na Teoria das linguagens formais, a cadeia inversa (ou cadeia reversa) de uma cadeia w, denominada wR, é a cadeia contendo os mesmos símbolos da cadeia original, na ordem inversa.

Definição formal 
Seja a cadeia

então

Propriedades 
Na Teoria das linguagens formais, cadeias inversas possuem algumas propriedades.

 O comprimento de uma cadeia é igual ao da sua cadeia inversa:

 O inverso da cadeia inversa de uma cadeia é igual a própria cadeia:

 A cadeia inversa da cadeia vazia é a própria cadeia vazia:

 Uma cadeia w é igual a sua inversa se, e somente se, w é um palíndromo:

Ver também 
 Cadeia de caracteres

Linguagens formais